Giesa ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Giesa (1887–1971), deutscher Kunstmaler
 Christoph Giesa (* 1980), deutscher Publizist
 Erich Giesa (1913–2003), deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Günter Giesa, General der Bundeswehr
 Siegfried Giesa (1922–2006), deutscher Straßenbauingenieur
 Susanne Giesa, deutsche Pianistin
 Ulrike Giesa (* 1984), deutsche Diskuswerferin
 Werner K. Giesa (1954–2008), deutscher Schriftsteller